Imi (koning), een koning van het Akkadische rijk
 Israel Military Industries, Israëlische wapenfabrikant
 Institute for Migration Issues vaak I'MI genoemd.